Osoby o tym nazwisku:
 Arthur Obst – niemiecki pilot wojskowy, esesman, strażnik obozu koncentracyjnego
 Seweryn Obst – polski malarz, ilustrator, etnograf